Rappersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Rappersdorf (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Rappersdorf (Biburg), Ortsteil der Gemeinde Biburg, Landkreis Kelheim, Bayern

 Rappersdorf (Gemeinde Mühldorf), Ortschaft von Mühldorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Rappersdorf (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft der Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Rappersdorf (Gemeinden Sattledt, Sipbachzell), Ortschaft von Sattledt und Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich